Bolognesi híd néven Peruban két híd létezik:
Bolognesi híd, Arequipa, a Chili folyó fölött
Bolognesi híd, Piura, a Piura folyó fölött